Wartenberg (zu Wart „Wacht“) steht für:
 Wartenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wartenbergrad, medizinisches Instrument für die neurologische Untersuchung
 Wartenberg-Zeichen, Möglichkeit zur Feststellung einer Verletzung des Rückenmarks,

 Wartenberg ist der Name mehrerer adeliger Familien:
 Freiherren von Wartenberg (Herren von Geisingen, dann Wartenberg) aus dem Raum Donaueschingen/Geisingen
 Herren von Wartenberg, Dienstadel der Benediktiner-Abtei Fulda, siehe Burg Wartenberg (Hessen)#Herren von Wartenberg
 Wartenberg (altmärkisch-nordthüringisches Adelsgeschlecht), ursprünglich aus Stendal
 Wartenberg (böhmisches Adelsgeschlecht), 1758 im Mannesstamm erloschen
 Wartenberg (bayerisches Adelsgeschlecht), 1736 im Mannesstamm erloschen, Seitenlinie der Wittelsbacher nach Ferdinand von Bayern (1550–1608)
 Kolb von Wartenberg, pfälzisches Adelsgeschlecht, seit 1699 Reichsgrafen von Wartenberg

Wartenberg ist der Name folgender

Orte und Ortsteile: 
 Wartenberg (Oberbayern), Markt im Landkreis Erding, Bayern
 Wartenberg (Hessen), Gemeinde im Vogelsbergkreis, Hessen

 Berlin-Wartenberg, Stadtteil des Berliner Verwaltungsbezirkes Lichtenberg
 Wartenberg (Wartenberg-Rohrbach), Ortsteil der Gemeinde Wartenberg-Rohrbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Wartenberg (Bismark), Ortsteil der Gemeinde Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

historischer Ortsnamen:
 Deutsch Wartenberg (Landkreis Grünberg, Niederschlesien), von Otyń, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Groß Wartenberg (Landkreis Groß Wartenberg, Niederschlesien), von Syców, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wartenberg (Neumark), von Chełm Dolny, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wartenberg (Landkreis Hohensalza, Wartheland), von Jadowniki Bielskie, Ortschaft der Gmina Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Wartenberg (Landkreis Pyritz, Pommern), von Parsów, Ortschaft der Gmina Bielice, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wartenberg am Rollberg, von Stráž pod Ralskem, Stadt in Nordböhmen, Tschechien
 Wartenberg, von Sedmihorky, Ortsteil der Gemeinde Karlovice, Region Liberecký, Tschechien

Burgen und Schösser:
 Burg Wartenberg (Geisingen), Ruine, ehemaliger Sitz der Edelfreien von Wartenberg, bei Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Obere Burg Wartenberg (Geisingen), abgegangene Burg bei Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Schloss Wartenberg (Geisingen), Schloss bei Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Ruine Warenburg bei Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg
 Wartenberg (Muttenz), Ruinen im Kanton Basel-Landschaft
 Burg Wartenberg (Hessen), Ruine bei Wartenberg, Vogelsbergkreis, Hessen
 Burg Wartenberg (Pfalz), Ruine bei Wartenberg-Rohrbach und Winnweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Wartenberg (Stuttgart), abgegangene Burg bei Bad Cannstatt (Stuttgart), Baden-Württemberg
 Burg Warthenberg (Elsass), Ruine am Daubenschlagfelsen bei Ernolsheim-lès-Saverne, Elsass
 Burg Wartenberg (Oberbayern), abgegangene Burg in Wartenberg, Landkreis Erding, Bayern
Schloss Wartenberg, heute polnisch Zamek w Przegorzałach, eine Villa bei Krakau, Polen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Wartenberg (Schwäbische Alb) (844,4 m), bei Geisingen, Baden-Württemberg
 Wartenberg (Pfälzerwald) (509 m), bei Merzalben, Rheinland-Pfalz
 Wartenberg (Muttenz) (479 m), bei Muttenz, Kanton Basel-Landschaft
 Wartenberg (Eisenach) (333,2 m), beim kreisfreien Eisenach, Thüringen
 Wartenberg (Ardeygebirge) (246,1 m), im Ardeygebirge bei Gedern, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wartenberg (bei Calbe) (120,9 m), bei Calbe (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

weitere geografischer Objekte:
 Sender Wartenberg, Sendeanlage beim kreisfreien Eisenach, Thüringen
 Wüstung Wartenberg, Wüstung bei Weida, Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch:
 Vartenberk
 Wardenberg
 Wartberg
 Warteberg
 Wartenburg